Hans Strahm ist der Name folgender Personen:

* Hans Strahm (Bibliothekar) (1901–1978), Schweizer Bibliothekar und Historiker
 Hans Strahm (Politiker) (1907–1966), Schweizer Agraringenieur und Politiker